Кентербери Ред Девилз () – это хоккейная команда Новозеландской хоккейной лиги, базирующаяся в Крайстчерче, Новая Зеландия.

Достижения 
 Чемпион Новозеландской хоккейной лиги 2009, 2012, 2013 и 2014 годов.
 Вице-чемпион Новозеландской хоккейной лиги 2007 и 2008 годов.

Внешние ссылки 

Хоккейные клубы, основанные в 2005 году
Хоккейные клубы Новой Зеландии